Мукачівська єпархія — православна єпархія до ужгородської унії
 Мукачівська греко-католицька єпархія
 Мукачівсько-Пряшівська єпархія
 Мукачівська єпархія УПЦ (МП)

Див. також 
 Мукачівська дієцезія